Университет Эрлангена — Нюрнберга (или Эрлангенский университет, Университет имени Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге, ) — университет в Германии.

История

Университет Эрлангена — Нюрнберга был основан герцогом Фридрихом Бранденбург-Байрейтским в 1742 году в Байройте, а в 1743 году переведен в Эрланген. Средства университета, первоначально очень ограниченные, постепенно расширялись; много для университета было сделано маркграфом Александром; университет, вследствие этого, носит имя Фридрих — Александровского. С 1889 года университет помещается во вновь сооруженном для него здании. В бывшем маркграфском дворце находится университетская библиотека (180 тыс. томов, 1700 рукописей, коллекция рисунков голландских и немецких великих мастеров — Дюрера и др.). В особых зданиях помещаются анатомический, зоолого-зоотомический, физический и фармакологический институты и химическая лаборатория. Другие вспомогательные учреждения университета: госпиталь, хирургическая, офтальмологическая и акушерская клиники, патологоанатомический и физиологический институты, минералогический кабинет, ботанический сад. В 1901 году в университете было студентов — 977, слушателей — 17, учащих было — 60. Перед университетом памятник основателю университета маркграфу Фридриху.

В настоящее время в университете обучается более 40 000 студентов.

Известные выпускники 

 Бухнер, Эдуард — химик, нобелевский лауреат 1907 года;
 Гейгер, Ханс — физик;
 Либих, Юстус — химик;
 Нётер, Эмми — математик;
 Ом, Георг — физик;
 Пухта, Георг Фридрих — юрист;
 Райхенбах, Ханс — философ;
 Фейербах, Людвиг — философ;
 Эрхард, Людвиг — канцлер ФРГ в 1963—1966;
 Хебель, Иоганн Петер — писатель и педагог

Известные преподаватели 
 Алоис фон Бринц (1820—1887) — немецкий правовед и политический деятель.
 Аммон, Кристоф Фридрих фон — выпускник этого вуза, вёл кафедру философии, затем богословия.
 Аммон, Вильгельм Фридрих Филипп фон — сын Кристофа Фридриха, также как отец, местный выпускник и также преподавал на кафедре теологии.
 Гейфельдер, Иоганн Фердинанд (1798—1869) — доктор медицины и хирургии, одновременно с преподаванием был заведующим всех университетских клиник.
 Иоанн Христиан Конрад фон Гофман (1810—1877) — немецкий лютеранский богослов, профессор теологии.
 Йозеф Копп (1788—1842)  — немецкий филолог-антиковед.
 Карл Шрёдер (1838—1887) — немецкий гинеколог, акушер, доктор медицины и хирургии.

Известные люди, связанные с университетом 
 Ауфзес, Ганс Филипп фон — основатель Германского национального музея в Нюрнберге. 
 Бюшинг, Иоганн Густав —  археолог, германист.
 Закс, Клаус Юрген — музыковед
 Иоганн Шребер — натуралист, управляющий ботанического сада г. Эрланген в конце XVIII в..
 Клаус, Георг
 Кёлер, Август
 Рафалл, Моррис Яков  — раввин и писатель.

Литература 
 
 Carl Johanny: Die Friedrichs-Akademie zu Bayreuth. Einst und Jetzt 21 (1976), S. 185–190
 Henning Kößler (Hrsg.): 250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Festschrift (Erlanger Forschungen, Sonderreihe, Bd. 4), Erlangen 1993.
 Stadtmuseum Erlangen (Hrsg.): Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1743–1993. Geschichte einer deutschen Hochschule (Ausstellungskatalog, Veröffentlichungen des Stadtmuseums Erlangen, Nr. 43), Nürnberg 1993.
 Alfred Wendehorst: Geschichte der Universität Erlangen-Nürnberg 1743–1993. Verlag C. H. Beck, 1993
 Alfred Wendehorst (Hrsg.): Erlangen. Die Geschichte der Stadt in Darstellung und Bilddokumenten, München 1984.
 Personalstand der Friedrich-Alexanders Universität Erlangen in ihrem ersten Jahrhundert. Kunstmann, Erlangen 1843.

Ссылки 
 Официальный сайт

Эрлангенский университет
Эрлангена — Нюрнберга